Der Unbeugsame ist der Titel zweier US-amerikanischer Filme:
 Der Unbeugsame (1967), Gefängnisdrama mit Paul Newman (Originaltitel: Cool Hand Luke)
 Der Unbeugsame (1984), Baseballfilm mit Robert Redford (Originaltitel: The Natural)